Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Digitalis obscura;
 el nombre común de la planta Digitalis purpurea
 el nombre común de la planta '''''Digitalis thapsi,